De CECAFA Cup 2007 was de 31e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi duurde van 8 tot en met 22 december 2007. Soedan won in de finale na strafschoppen (4–2) van Rwanda. Oeganda werd derde.

Deelnemers

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2007 op rsssf

Voetbal in 2007
Voetbal in Tanzania
CECAFA Cup
Sportevenement in Tanzania